Az Úrvalsdeild 2009-es szezonja volt a bajnokság 98. kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok az FH lett, aki így megvédte címét.

Résztvevők

A bajnokság állása

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

14 gól
  Atli Viðar Björnsson (FH)

11 gól
  Alfreð Finnbogason (Breiðablik)

10 gól
  Björgólfur Takefusa (KR)
  Gilles Mbang Ondo (Grindavík)
  Matthías Vilhjálmsson (FH)

9 gól
  Arnar Már Björgvinsson (Stjarnan)

Az izlandi csapatok nemzetközi szereplése

Bajnokok Ligája 
 Második selejtezőkör
FH V -  Aktöbe (0–4, 0–2) 0–6 összesítésben

Európa-liga 
 Első selejtezőkör
 Valletta FC - Keflavík V (3–0, 2–2) 5–2 összesítésben
Fram Gy -  The New Saints FC (2–1, 2–1) 4–2 összesítésben

 Második selejtezőkör
 SK Sigma Olomouc - Fram V (1–1, 2–0) 3–1 összesítésben
KR Gy -  Láriszasz (2–0, 1–1) 3–1 összesítésben

 Harmadik selejtezőkör
KR V -  Basel (2–2, 1–3) 3–5 összesítésben

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal 

Izland 1
2009